Гой-Чу:

 Гой-Чу — село в Урус-Мартановском районе Чечни.
 Гой-Чу — река в России, протекает в Чеченской Республике.